

Geografia

Niemcy 
 Rheinfelden (Baden) – miasto w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Lörrach
 Rheinfelden (Baden) – wspólnota administracyjna w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Lörrach

Szwajcaria 
 Rheinfelden – okręg w kantonie Argowia
 Rheinfelden – miasto w kantonie Argowia, w okręgu Rheinfelden

Osoby 
 Rudolf von Rheinfelden – niemiecki książę
 Johannes von Rheinfelden – niemiecki pisarz

Inne 
 Rheinfelden (Baden) – stacja kolejowa w niemieckim Rheinfelden (Baden)
 Rheinfelden – stacja kolejowa w szwajcarskim Rheinfelden

Zobacz też 
 Reinfeld
 Rheinsfelden